Mausolf ist der Name von

 Joanne Mausolf, australische Lehrerin und Politikerin	
 Winfried Mausolf (* 1940), deutscher Fotograf